Kaiser-Jubiläumslinde heißen:
 Kaiser-Jubiläumslinde (Oberalm), zu Ehren Kaiser Franz Josephs, mit Thaidingtisch
 Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumslinde (Leogang) in Leogang-Hütten, Naturdenkmal
 Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumslinde (Wildschönau) in Wildschönau, Dorflinde